Barcelona ist die Hauptstadt der Provinz Anzoátegui in Venezuela. Sie hat (2010) etwa 620.555 Einwohner und bildet mit Puerto La Cruz, Lechería und Guanta eine der größten Metropolregionen Venezuelas.

Geschichte 
Barcelona wurde zuerst 1638 als Nueva Barcelona del Cerro Santo (dt. „Neubarcelona auf dem Heiligen Hügel“) von Joan Orpí gegründet, der aus Piera in der Nähe der katalanischen Hauptstadt stammte und in Barcelona gelebt und weltliches Recht studiert hatte. Er gilt als der letzte Konquistador Venezuelas; unter seiner Führung wurde das Territorium der Cumanogoto-Indianer, die in der Region des heutigen Barcelona lebten, unterworfen. 1671 wurde der Ort vom Gouverneur Sancho Fernández de Angulo zwei Kilometer südlich der ursprünglichen Gründung Orpís neugegründet.

Bevölkerungsentwicklung 
Barcelonas Bevölkerungsentwicklung wird durch ein starkes Bevölkerungswachstum während der letzten beiden Jahrzehnte geprägt. Im Jahr 1981 betrug die Bevölkerung Barcelonas noch 156.461, während es 1990 schon 221.792 Seelen waren. 2005 wurde geschätzt, dass 424.819 Menschen in der Stadt leben.

Sehenswürdigkeiten 
Die Casa Fuerte ist ein kolonialzeitliches Gebäude. Ursprünglich wurde dieses Haus als das Kloster von San Francisco errichtet. 1811 wurde es von den Gründern der Republik Venezuela erobert und zur Festung von Simón Bolívar gemacht, um die Stadt vor Angriffen zu schützen. Als weitere Sehenswürdigkeiten von Barcelona sind die Kathedrale zu nennen.

Wirtschaft 
In Barcelona wie in Puerto La Cruz haben viele Erdölraffinerien ihren Sitz. Ebenfalls wird in der Nähe Kohle abgebaut. 

Zwischen 1951 und 1989 gab es in der Zona Industrial Los Montones den Automobilhersteller Grupo Consorcio 1390 S.A., der hier sein Montagewerk betrieben hat.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Miguel Otero Silva (1908–1985), Schriftsteller und Politiker
 Susana Duijm (1936–2016), Miss World (1955)
 Leonardo Jardim (* 1974), portugiesischer Fußballtrainer
 Manuel Medina (* 1976), Radrennfahrer
 Valeria Solarino (* 1978), italienische Schauspielerin
 Gabriel Maestre (* 1986), Boxer
 Overath Breitner da Silva Medina (* 1989), Fußballspieler

Klimatabelle

Weblinks 
 Touristische Informationen zu Barcelona und Puerto La Cruz

Einzelnachweise 

Ort in Anzoátegui
Gemeindegründung 1638